Niemcy:
 Eschershausen – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Holzminden
 Eschershausen – dzielnica miasta Uslar
 Eschershausen – obszar wolny administracyjnie (niem. gemeindefreies Gebiet) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Holzminden
 Eschershausen – dawna gmina zbiorowa (niem. Samtgemeinde) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Holzminden

Zobacz też:
 Eschershausen-Stadtoldendorf